Il singolare del torneo di tennis Taranto Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Julie Halard che ha battuto in finale Emanuela Zardo 6–0, 7–5.

Teste di serie 

 Julie Halard (campionessa)
 Radka Zrubáková (semifinali)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Rachel McQuillan (primo turno)

 Emanuela Zardo (finale)
 Inés Gorrochategui (secondo turno)
 Ann Grossman (quarti di finale)
 Silvia Farina (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1992